Oakes ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Oakes (* 1942), englischer Fußballspieler und -trainer
 Alf Oakes (1901–1967), englischer Fußballspieler

 Bill Oakes (1881–1927), englischer Fußballspieler 
 Danny Oakes (1911–2007), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 David Oakes (* 1983), britischer Schauspieler
 Dennis Oakes (* 1946), englischer Fußballspieler 
 Don Oakes (1928–1977), englischer Fußballspieler 
 Fred Oakes (1880–1962), englischer Fußballspieler 
 Gary Oakes (* 1958), britischer Hürdenläufer
 George Oakes (1918–1990), englischer Fußballspieler 
 Heather Oakes (* 1959), britische Sprinterin
 Jack Oakes (1905–1992), englischer Fußballspieler 
 Jackie Oakes (1919–1995), schottischer Fußballspieler 
 James L. Oakes (1924–2007), US-amerikanischer Richter
 Jimmy Oakes (1901–1974), englischer Fußballspieler 
 John Oakes (1921–1987), schottischer Fußballspieler 
 John Bertram Oakes (1913–2001), US-amerikanischer Zeitungsherausgeber
 John C. Oakes (1906–1982), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US-Army
 Judy Oakes (* 1958), britische Leichtathletin
 Keith Oakes (* 1956), englischer Fußballspieler 
 Lee Oakes (* 1974), britischer Schauspieler
 Michael Oakes (* 1973), englischer Fußballtorhüter
 Oliver Oakes (* 1988), britischer Rennfahrer
 Scott Oakes (* 1972), englischer Fußballspieler 
 Stefan Oakes (* 1978), englischer Fußballspieler 
 Summer Rayne Oakes, US-amerikanisches Model

 Urian Oakes (1631–1681), englischer Kleriker und Präsident des Harvard College, amerikanische Kolonien 
 William Oakes (1799–1848), US-amerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 Oaks